Våler, Valer sau Vaaler se poate referi la:

Våler, o comună din provincia Innlandet, Norvegia
Våler, localitatea de reședință a comuneia Våler

Åsnes og Våler, o fostă comună din Hedmark, separată în 1854
Comuna Våler, Viken, o comună din provincia Viken, Norvegia
Vålerbanen, un circuit de curse din Braskereidfoss, Norvegia

Persoane
 Jeffrey D. Vaaler, matematician
Johan Vaaler (1866-1910), inventator norvegian

Valer Dorneanu, politician român
Valer Toma, canotor român